Louis Frequin (1914-1998), journalist en vader van Willibrord
 Willibrord Frequin (1941-2022), journalist en zoon van Louis